Camatta o Cà Matta può riferirsi a:

Geografia 
 Camatta – frazione del comune italiano di Pavullo nel Frignano
 Camatta (oggi Lambrinia) – frazione del comune italiano di Chignolo Po
 Cà Matta – località del comune italiano di Carpiano
 Cà Matta – località del comune italiano di Canaro
 Cà Matta – località del comune italiano di Cava Manara
 Cà Matta – località del comune italiano di Noale
 Cà Matta – località del comune italiano di Quattro Castella
 Cà Matta – località del comune italiano di San Fermo della Battaglia
 Cà Matta – località del comune italiano di Siziano

Persone 
 Antonio Roberto Camatta – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano